Le Kuopion Palloseura est un club de football finlandais basé à Kuopio.

Historique 

 1923 : fondation du club
 1967 :  à une Coupe d'Europe (C2, saison 1967/68)

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Finlande (6)
 Champion : 1956, 1958, 1966, 1974, 1976 et 2019
 Vice-champion : 1950, 1954, 1964, 1967, 1969, 1975, 1977, 1979, 2010, 2017, 2021 et 2022.

 Championnat de Finlande D2 (5)
 Champion : 1945, 1948, 1993, 2000 et 2004

 Coupe de Finlande (4)
 Vainqueur : 1968, 1989, 2021 et 2022
 Finaliste : 2011, 2012 et 2013

 Coupe de la Ligue finlandaise (1)
 Vainqueur : 2006

Bilan européen 
Légende
  
  
  
  
  

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Effectif actuel 2022 

Mise à jour au

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Club de football en Finlande
Club de football fondé en 1923
Kuopio